Пуйо — давньокорейська держава.
 Пуйо — повіт в Південній Кореї.
 Пуйо — місто в Еквадорі
 Мови Пуйо — гіпотетична мовна група, що об'єднувала корейську та японська мови, а також стародавні мови Корейського півострова.
 Пуйо Іван Федорович — меценат, брокер, культурний діяч.

Див. також 
 Пуйон